Glavni članak: Australian Open

Australian Open (pobjednici, mješoviti parovi)
Tenisači, Australian Open (pobjednici, mještoviti parovi)